Ведеа има више значења:

 Ведеа (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Ведеа (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Ведеа (Ђурђу), насеље у округу Ђурђу у Румунији
 Општина Ведеа (Арђеш), општина у округу Арђеш у Румунији
 Општина Ведеа (Телеорман), општина у округу Телеорман у Румунији
 Општина Ведеа (Ђурђу), општина у округу Ђурђу у Румунији
 Ведеа (река)